Die British Open 1998 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1997/98, das vom 2. bis 12. April in den Plymouth Pavilions ausgetragen wurde. Es war die 14. Ausgabe des Turniers, zum 5. Mal fand es in der südwestenglischen Hafenstadt Plymouth statt.

Titelverteidiger Mark Williams verlor im Halbfinale gegen John Higgins. Der zweite Vorjahresfinalist Stephen Hendry erreichte zum zweiten Mal in Folge das Finale. Doch er unterlag erneut. Higgins gewann knapp mit 9:8 und sicherte sich nach 1995 zum zweiten Mal den Titel. Es war bereits sein dritter Sieg in dieser Saison.

Hauptturnier 
Nach vier Qualifikationsrunden, an denen die Spieler ab Platz 33 der Weltrangliste teilgenommen hatten, waren 32 Spieler übriggeblieben. Die Top 32 waren direkt für das Hauptturnier gesetzt, die 32 Qualifikanten wurden ihnen für die erste Runde zugelost.

Finale

Quellen 

1998
Snookerveranstaltung 1998
Billardturnier in Plymouth